La Compagnie laitière des Mascareignes, ou CILAM, est la principale entreprise de l'industrie laitière sur l'île de La Réunion. Fondée en 1964, elle a son siège à Saint-Denis. En 2000, d'après la préfecture de La Réunion, elle détenait 60 % du marché local. Elle distribue des produits sous plusieurs marques, notamment Yoplait et Piton des Neiges.

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Élevage à La Réunion
 Yoplait

Entreprise ayant son siège à Saint-Denis (La Réunion)
Entreprise de transformation laitière
Entreprise fondée en 1964
Entreprise agroalimentaire ayant son siège à La Réunion